Cal Maçana   també Can Massana és una masia a tocar de Sant Miquel de la Cirera a uns 2 km al SW del nucli de Rajadell (el Bages). Per anar-hi cal prendre la carretera asfaltada a Castellfollit del Boix que surt de l'extrem del carrer Major de Rajadell. Està indicat. Masia formada per un conjunt de construccions que formen un pati central. L'edifici consta de dues construccions perpendiculars, de forma rectangular cada una d'elles, amb els careners paral·lels a la façana. Al cos central orientat a migdia, se li va afegir al , al sector de llevant, un cos de planta quadrada, cobert a quatre vessants i amb dos pisos de galeries d'arc de mig punt.

A principis del  el lloc conegut com Cirera aplegava un recinte fortificat on hi vivien famílies pageses les quals es van mantenir al lloc fins al . Les terres eren administrades per la família Bernat, de Manresà. Al  comença la genealogia de la família Massana estadant al mas veí de la capella de Sant Miquel la qual reedifica al . Al  els Massana foren Batlles de Rajadell i al llarg de l'edat Moderna ocuparen càrrecs importants a la cofradia de Sant Sebastià.
Al  la pubilla Massana es casa amb Josep Viladevall i a partir d'aleshores el cognom de la família es manté com a Vila-Massana.

Referències 

Massana
Patrimoni monumental de Rajadell